ATA steht für:
 Actual Time of Arrival, die tatsächliche Ankunftszeit eines Verkehrsmittels
 Advanced Technology Attachment, ein Datentransfer-Protokoll
 Agrartechnischer Assistent, ehemals LTA
 Air Transport Association, der frühere Name eines Dachverbands US-amerikanischer Fluggesellschaften
 Air Transport Auxiliary, eine britische Zivilorganisation zur Lufttransport-Unterstützung der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg
 Albanian Telegraphic Agency, englische Namensform der Nachrichtenagentur Agjencia Telegrafike Shqiptare
 Allen Telescope Array, ein auf Interferometrie beruhendes US-amerikanisches Radioteleskop
 American Tennis Association, afrikanisch-amerikanischer US-Tennisverband
 Anästhesietechnischer Assistent
 Analog-Telefon-Adapter, Gerät zum Verbinden eines analogen Telefons mit dem Voice-over-IP-System
 Antarktis (ISO 3166)
Atlantic Treaty Association, Dachverband der Atlantischen Gesellschaften (NATO)

 Ateliers de Construction d’Automobiles Texeira, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Carnet ATA, ein Zolldokument zur temporären Einfuhr von Waren

Ata steht für:
 Ata (Scheuermittel)
 Ata, einer der beiden Dialekte von Pele-Ata (ISO-639-3-Code [ata]), eine der Papuasprachen
 Ata (Manobo-Sprache) (ISO-639-3-Code [atd]), eine der Manobo-Sprachen
 Ata (philippinische Sprache) (ISO-639-3-Code [atm]), eine der philippinischen Sprachen
 Atacama-Skelett, in der Atacama-Wüste gefundene Mumie
 Ata (Vorname), ein männlicher türkischer Vorname

ʻAta steht für:
 ʻAta, eine zum Königreich Tonga gehörende Insel südlich von Tongatapu
 ʻAta (Tongatapu), eine zum Königreich Tonga gehörende Koralleninsel nordöstlich von Tongatapu
 ʻAta, ein traditioneller Führertitel in Kolovai auf Tonga, siehe Kolovai (Ort)

ʻAtā steht für: 
 atā: umgangssprachlicher lettischer Abschiedsgruß (vgl. tschüss, ciao (Gruß))

Ata ist der Name folgender Personen:
 Ata (DJ) (* 1968), deutscher Techno-DJ, Produzent
 Ayla Akat Ata (* 1976), kurdische Politikerin, Mitglied des türkischen Parlaments
 Ghada Chreim Ata, libanesische Dozentin und Politikerin
 Gregor Ata (1815–1899), Erzbischof
 Koçkar Ata (12. Jh.), turkestanischer Derwisch
 Leslie Ata (* 1963), salomonischer Gewichtheber

und der Spitzname von
 Michael Lameck (* 1949), deutscher Fußballspieler

ata steht für:
 Technische Atmosphäre (Atmosphäre, technisch, absolut), eine veraltete Einheit des physikalischen Drucks
 Pele-Ata (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Siehe auch:
 Atta

Abkürzung